Велижка:
 Велижка (деревня) — деревня в Угранском районе Смоленской области России
 Велижка (река) — река в Смоленской области России, приток Западной Двины